Risk е осми студиен албум на американската хевиметъл група Мегадет от 1999 година. С него групата търпи промяна, както се изразява самият Мъстейн: „Как можа това да се случи на мен? Има предложения дори да направим диско песен. Това не беше ли Мегадет? Аз не бях ли Дейв Мъстейн? Какво става тук?“ Все пак фронтменът намира и добрите страни в Risk, признавайки за откровено добрите парчета, които самият той е харесвал много. Въпреки всичко албумът не е това, което феновете са очаквали да чуят. "Ако Risk бе излязъл под името на друга банда, публиката щеше да го хареса много повече. Самият аз излях душата си в песни като The Doctor Is Calling, Wanderlust и Time. Но нищо не показа болката ми повече от I'll Be There. Знаех, че краят за Мегадет е близко, и исках да кажа „благодаря“ на всички, които обичах" продължава той. В Risk типичният дизайн на обложката, логото и имиджа на групата са променени. Това е и последният албум заедно с Марти Фрийдман.

Състав 
 Дейв Мъстейн – вокали, китара
 Марти Фрийдман – китара
 Дейвид Елефсън – бас
 Джими Деграсо – барабани

Песни 

 Оригиналният диск е с мултимедийно съдържание.

2004 
През 2004 година Risk е ремастериран и преиздаден от Capitol Records, като са включени и три бонус парчета:
 13. Insomnia (Jeff Balding Mix)
 14. Breadline (Jack Joseph Puig Mix)
 15. Crush 'em (Jock Mix)

Източници 
 Книжката в преиздадения албум от 2004 година

Музикални албуми от 1999 година
Албуми на Мегадет